Svensgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svensgölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun, 
Svensgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Svensgöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (6,89 ha)
Svensgölen, Småland, sjö i Uppvidinge kommun,

Se även
Stengöl (Stengöl och del av Svensgöl), av SCB definierad och namnsatt småort i Karlskrona kommun, 
Svensgöl, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn